Žarko Tomašević  (Montenegrijns: Жарко Томашевић) (Pljevlja, 22 februari 1990) is een Montenegrijns voetballer, die centraal in de verdediging speelt.

Carrière 
Zarko speelde bij de jeugd bij Partizan Belgrado en Mornar. Op 19-jarige leeftijd vertrok hij door zijn manager naar Portugal. Hij kwam terecht bij CD Nacional, waar hij zo’n 29 matchen speelde in twee seizoenen.

Ondertussen werd hij international bij de U21 en maakte zijn officieel debuut voor Montenegro op 29 mei 2010, tegen Noorwegen.

Het jaar erna werd hij echter uitgeleend, aan CF União door de komst van enkele sterke centrale verdedigers. De uitleenbeurt werd geen succes en Zarko wilde terugkeren naar Nacional maar daar waren ze niet meer overtuigd van zijn kwaliteiten. Mede door de Portugese crisis keerde hij terug naar Servië om daar te spelen bij Partizan Belgrado. Hij was er evenwel geblesseerd gedurende het hele seizoen. Partizan vond het tricky om de verdediger te houden en zocht een oplossing voor zijn situatie.

Hij tekende voor 3 seizoenen voor KV Kortrijk. Hij kwam transfervrij over en hij moest de verkaste Stefan Mitrovic vervangen. Op 17 augustus 2013 maakte Tomasevic zijn debuut in de Belgische competitie. Hij won de match uit op Charleroi met 1-2 en speelde hem volledig.

In 2016 tekende hij een contract tot 2019 bij de Belgische voetbalclub KV Oostende.

Op 29 April 2019 werd zijn contract in onderling overleg ontbonden, twee maanden voor zijn contract afliep.

Statistieken

Referenties 

Montenegrijns voetballer